Schiltach peut faire référence à :
 Schiltach, une ville d'Allemagne
 Schiltach, une rivière

Voir aussi 
 Ligne Schiltach - Schramberg, une ligne de chemin de fer